

Toponymie 
Différentes villes du Sud-Ouest de la France sont nommées ainsi en hommage à Saint Girons, évangélisateur de la Novempopulanie :

Nouvelle-Aquitaine 
Saint-Girons-d'Aiguevives, commune française de la Gironde
Saint-Girons-en-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques
Vielle-Saint-Girons, commune française des Landes, dont Saint-Girons est une des deux communes éphémères constituantes.

Occitanie 
 Saint-Girons, commune française de l'Ariège, sous-préfecture

Monuments 
 Crypte de Saint-Girons à Hagetmau
 Église Saint-Girons à Monein

Patronymie 
C'est également un patronyme, plus particulièrement représenté dans les Landes.

 Hubert Saint Girons, herpétologiste et histologiste français du .
 Marie-Charlotte Saint Girons, mammalogiste française du .
 Girons d'Hagetmau Saint-Girons, martyr chrétien du IV et du V siècle.

Références 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France